Села:
 Братківці — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Братківці — Львівська область, Стрийський район
Залізниця:
 Братківці — залізнична станція Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці

Див. також 
 Братківська гміна